Esther – odpowiednik biblijnego imienia Estera między innymi w językach angielskim, duńskim, niemieckim, hiszpańskim, holenderskim, słoweńskim oraz walijskim
 (622) Esther – planetoida
 Esther (oratorium) – oratorium Georga Friedricha Händla
 Esther Mountain – szczyt w łańcuchu górskim Adirondack
 HMS Esther – okręt Royal Navy
 nazwa kodowa procesora VIA C7 produkowanego przez firmę VIA Technologies